Maubere steht für:

 Maubere, eine veraltete Bezeichnung für die einheimische Bevölkerung Osttimors
 Maubere (Berg), ein Berg in Osttimor
 Maubara, ein Ort in Osttimor
 Maubara (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor